Royal London Watches Grand Prix 2008 var en professionell rankingturnering i snooker som spelades mellan den 11 och 19 oktober 2008. Huvudsponsor var Royal London Watches. Man övergav gruppspelsformatet som användes i 2006 och 2007 års turnering, efter kritik från spelarna. En annan förändring från föregående säsonger var att Grand Prix fick ökad status i form av fler rankingpoäng. Segraren fick 6 250 poäng, jämfört med 5 000 föregående år. Därmed var turneringen ensam trea efter VM (som ger 10 000 poäng till segraren), och UK Championship (7 500 poäng). Övriga turneringar ger även fortsättningsvis 5 000 poäng till segraren.

Resultat

Slutspel 

2008 års Grand Prix tillämpade för första gången fri lottning. Detta innebär att efter varje omgång lottas de kvarvarande spelarna mot varandra, utan hänsyn till ranking. Detta kan leda till att de två högst rankade spelarna möts redan tidigt i turneringen.

Final

Semifinaler 
 Bäst av 11 frames  18.10.2008 

 John Higgins -  Judd Trump 6 - 4

 Ryan Day -  Allister Carter 6 - 5

Kvartsfinaler 
 Bäst av 9 frames  17.10.2008 

 Judd Trump -  Ronnie O'Sullivan 5 - 4

 Allister Carter -  Steve Davis 5 - 3

 John Higgins -  Ding Junhui 5 - 3

 Ryan Day -  Jamie Cope 5 - 1

Andra omgången 
 Bäst av 9 frames  15-16.10.2008 

 John Higgins -  Stephen Hendry 5 - 2

 Ding Junhui -  Michael Holt 5 - 2

 Steve Davis -  Adrian Gunnell 5 - 4

 Judd Trump -  Joe Perry 5 - 2

 Ronnie O'Sullivan -  Marco Fu 5 - 1

 Jamie Cope -  Peter Ebdon 5 - 4

 Ryan Day -  Mark Selby 5 - 4

 Allister Carter -  John Parrott 5 - 0

Första omgången 
 Bäst av 9 frames  11-14.10.2008 

 John Higgins -  Anthony Hamilton 5 - 0

 Joe Perry -  Barry Hawkins 5 - 3

 Judd Trump -  Graeme Dott walk over

 Stephen Hendry -  David Gilbert 5 - 4

 Steve Davis -  Neil Robertson 5 - 4

 Marco Fu -  Jimmy Michie 5 - 2

 Michael Holt -  Mark Allen 5 - 1

 Ryan Day -  Ricky Walden 5 - 4

 Jamie Cope -  Stephen Maguire 5 - 1

 Ding Junhui -  Jamie Burnett 5 - 0

 Mark Selby -  Andrew Higginson 5 - 0

 Peter Ebdon -  Simon Bedford 5 - 1

 Ronnie O'Sullivan -  Liang Wenbo 5 - 2

 Allister Carter -  Dave Harold 5 - 4

 Adrian Gunnell -  Shaun Murphy 5 - 3

 John Parrott -  Mark King 5 - 3

Kval 
Kvalet spelades mellan den 22 och 25 september. (s) = seedad.

Snookersäsongen 2008/2009
2008